Вязанкин — фамилия; имеет женскую форму Вязанкина.
 Вязанкин, Анатолий Петрович (род. 1933) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Вязанкин, Сергей Аркадьевич (род. 1955) — главный инженер Московской железной дороги с апреля 2009 года.